32-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 32-я параллель северной широты
 32-я параллель южной широты

См. также 
 32-й меридиан восточной долготы
 32-й меридиан западной долготы